Ouranopithecus es un género de gran simio euroasiático extinto representado por dos especies, Ouranopithecus macedoniensis, un homínido del Mioceno tardío (9,6-8,7 ma) de Grecia y Ouranopithecus turkae, también del Mioceno tardío (8,7-7,4 ma) de Turquía.

Taxonomía 
Basándose en la anatomía dental y facial de O. macedoniensis, se ha sugerido que el Ouranopithecus era en realidad un dryopitecino. Sin embargo, algunos autores consideran que está más relacionado con los Ponginae. Algunos investigadores lo sitúan como el último ancestro común de los humanos (hominini) y los demás simios, y un precursor de los australopitecos y los humanos, pero esta idea es muy controvertida y no está ampliamente aceptada. Es cierto que O. macedoniensis comparte rasgos derivados con algunos homininos primitivos (como el seno frontal, una cavidad en la frente), pero es casi seguro que no son especies muy próximas. También se ha sugerido que podría ser un sinónimo de Graecopithecus freybergi, aunque no hay datos suficientes para apoyar la sinonimia.

Véase también 

 Graecopithecus

Referencias 

Homínidos del Mioceno
Homínidos extintos
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos